Mesentea, din , în trad. "Toți Sfinții", se poate referi la:
Mesentea, localitate în județul Alba,
Misentea, localitate în județul Harghita,
Ady Endre, mai demult Mesentea, localitate în județul Satu Mare.